7/2  (sept demis) est la fraction irréductible résultant de la division de 7 par 2 soit la valeur de 3.5.

Propriétés 
 7/2 est un nombre rationnel.

Utilisation 
7/2 est souvent utilisé pour désigner un élève (taupin) désirant intégrer l'École polytechnique entre sa troisième et quatrième année de préparation mathématiques spéciales. En effet, l'École polytechnique est surnommée l'X  et l'intégrale de X entre 3 et 4 est égale à 3.5 soit 7/2. L'expression s'utilise aussi pour les autres écoles d'ingénieurs, où elle désigne une réussite au concours au terme de 4 années de préparation (soit 2 redoublements de la  de préparation).

La plupart des écoles d'ingénieurs ont rendu très difficile d'entrer en 7/2, par différents moyens : points additionnels pour une entrée au terme de 2 ans de préparation, limite d'âge supérieure, et dans le cas de l'École polytechnique, impossibilité pour les 7/2 d'accéder aux emplois publics de l'Etat (sauf officiers d'active). De ce fait, le nombre des admis en 7/2 a considérablement diminué dans les Ecoles depuis la  mondiale. On signale toutefois des cas d'entrée en 7/2 ou en 9/2 dans certaines écoles du concours commun Mines-Ponts-Télécoms-SupAéro-Ensta qui n'impose pas de limite d'âge.

Voir aussi 
 Argot scolaire
 3/2
 5/2

Fraction
Classe préparatoire aux grandes écoles